Gardell ist der Familienname folgender Personen: 

 Annelie Gardell (* 1958), schwedische Schauspielerin und Intendantin
 Arvid Gardell (1887–1971), schwedischer Politiker
 Billy Gardell (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian
 Christer Gardell (* 1960), schwedischer Venture-Kapitalgeber
 Jonas Gardell (* 1963), schwedischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Schauspieler, Komiker und Sänger
 Mattias Gardell (* 1959), schwedischer Historiker
 Nils Gardell (1736–1813), schwedischer lutherischer Bischof
 Rune Gardell (* 1963), schwedischer Musiker
 Stina Gardell (Filmproduzentin) (* 1965), schwedische Filmproduzentin
 Stina Gardell (Schwimmerin) (* 1990), schwedische Schwimmerin
 Theodor Gardell (1872–1953), schwedischer Landwirt und Politiker